Briefpapier ist 

 eine andere Bezeichnung für einen Briefbogen
 der Oberbegriff für alle Postpapiere, siehe Papiersorte#Liste von Papiersorten

Siehe auch: